Pomme d'amour peut avoir plusieurs sens différents  suivant la région d'emploi ou le domaine d'emploi :

Botanique 
 le fruit (une baie toxique) de la plante Solanum pseudocapsicum L.
 Dans le Midi, la pomme d'amour désigne la tomate. Cet emploi atteste de la persistance d'un terme de l'ancien français pour désigner ce fruit puisque le mot « tomate » n'est entré dans le dictionnaire de l'Académie française qu'en 1835.
 En Guyane et aux Antilles, un arbre de la famille des Myrtacées, le Sygygium malaccense Merr. & Perry, ou Jambosier rouge est appelé Pommier d'amour, en raison de ses fruits rouges, comestibles, de la taille d'une pomme. Ce fruit est aussi nommé pomme d'amour.

Cuisine 
 Il existe une confiserie appelée "pomme d'amour" qui est constituée d'une pomme fraîche entourée de caramel durci coloré en rouge.

Cinéma 
 Pomme d'amour, film de Jean Dréville sorti en 1932.

Références 

Flore (nom vernaculaire)
Myrtaceae
Nom de solanée ambigu
Nom de plante ambigu